Francesc Gras i Elies (1850 - 1912), escriptor 
 Francesc Gras Fortuny (1858 - 1943), metge oftalmòleg
 Francesc Gras Salas (1921), metge oftalmòleg